Цинзерлинг — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Цинзерлинг, Александр Всеволодович (1923—1995) — советский и российский учёный, сын В. Д. Цинзерлинга.
 Цинзерлинг, Борис Дмитриевич (1890—1920) — архитектор, поручик лейб-гвардии Стрелковой артиллерийской бригады, участник Бредовского похода.
 Цинзерлинг, Владимир Владимирович (1884—1954) — российский и советский учёный в области географии, гидрологии, климатологии.
 Цинзерлинг, Всеволод Александрович (род. 1954) — советский и российский учёный, сын А. В. Цинзерлинга.
 Цинзерлинг, Всеволод Дмитриевич (1891—1960) — советский учёный-патоморфолог, член-корреспондент АМН СССР (1946).
 Цинзерлинг, Юрий Дмитриевич (1894—1938) — советский учёный-ботаник, и. о. директора Ботанического института АН СССР.

См. также 
 Цинзер